Puyang  ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Puyang (濮阳市) in der chinesischen Provinz Henan, siehe Puyang;
 den im Gebiet der Stadt Puyang gelegenen Kreis Puyang (濮阳县), siehe Puyang (Kreis);
 die Großgemeinde Puyang (蒲阳镇) der kreisfreien Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Puyang (Dujiangyan);
 die Großgemeinde Puyang (蒲阳镇) im Kreis Shunping in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Puyang (Shunping).